Der Super-Bowl-Indikator ist eine scheinbare Korrelation zwischen dem Ergebnis des US-amerikanischen Super Bowls zu Beginn eines Jahres und der Aktienmarktperformance desselben Jahres. Auf den Sieg eines Teams der American Football Conference (AFC) folgt demnach eine Baisse, auf einen Sieg des Teams der National Football Conference (NFC) hingegen eine Hausse. Leonard Koppett formulierte 1978 diesen Indikator, der sich bis zu jenem Zeitpunkt kein einziges Mal geirrt hatte.

Genauigkeit 
Durch pures Raten wäre eine Vorhersagequote von 50 % zu erwarten. Vor dem Super Bowl 2022 war der Indikator in 41 von 55 Fällen zutreffend gewesen, gemessen am S&P-500-Index. Dies bedeutet eine Rate von 74,5 %. Werden die 12 Super Bowls nicht einbezogen, die vor der Veröffentlichung des Indikators stattfanden, liegt die Quote bei 29 von 43 oder 67,4 %.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Indikator
Finanzmarkt
Moderne Sage
Phänomenologie